Конкурс песни тюркского мира Тюрквидение 2014 (, ) — второй ежегодный конкурс, который прошёл в Республике Татарстан, городе Казань. В общей сложности в конкурсе приняли участие 25 стран и регионов, имеющих преимущественно тюркское население или в которых широко распространены тюркские языки. Конкурс состоял из одного полуфинала и финала, которые прошли 19 и 21 ноября 2014 года соответственно.

Победителем конкурса стала представительница Казахстана Жанар Дугалова с песней «Ізін көрем» («Вижу их след») на казахском языке.

Место проведения 

Тюрквидение 2014 прошёл в Казани, столице Республики Татарстан.

Презентация конкурса прошла 30 сентября 2014 года в Стамбуле

Выбор места проведения 
Согласно изложенным правилам, городом-организатором конкурса песни может быть только столица тюркского мира, которая ежегодно определяется Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

17 июля в Казани состоялась презентация второго ежегодного конкурса песни «Тюрквидение-2014», на котором было объявлено, что свои заявки на участие в конкурсе подало уже 27 регионов.

Директор телеканала «Майдан» Дамир Давлетшин заявил, что строительство арены для проведения конкурса не потребуется. 21 июля на презентации конкурса было объявлено, что полуфинал и финал пройдут на «Татнефть-Арене».

Формат 
Конкурс, как правило, состоит из одного полуфинала и финала. В полуфинале конкурса 2014 года участвовало 25 регионов, лишь двенадцать из которых прошли в финал. В отличие от формата Евровидения, конкурс следующего года может проходить не в стране-победительнице. Подобный формат используется в детском Евровидении. Город принимающий конкурс следующего года определился на совещании стран-участниц ТЮРКСОЙ 21 ноября в Казани; им был объявлен туркменский город Мары. Каждый регион-участник получил баллы от каждого другого региона, благодаря которым 15 из 25 прошли в финал; в конкурсе 2013 года были оглашены лишь 12 финалистов без набранных очков.

Участвующие страны и регионы 
В общей сложности двадцать пять стран и регионов приняли участие во втором выпуске конкурса.

Исполнители, уже участвовавшие в Тюрквидении ранее

Выступавшие как полноценные исполнители 
  и Карачаево-Черкесия: Эльдар Жаникаев (Тюрквидение 2013 — не прошёл в финал)
 : Ахмед Дузлу (Тюрквидение 2013 — не прошёл в финал)
 : Дженгиз Эрхан Куткалай (Тюрквидение 2013 — не прошёл в финал)

Полуфинал 
Полуфинал прошёл 19 ноября, в котором участвовали все страны и регионы, подтвердившие своё участие.

Легенда
  Финалисты

Финал 
Финал прошёл 21 ноября 2014 года. Ниже указан список пятнадцати полуфиналистов которые прошли в финал. Ранее было объявлено 12 финалистов в связи с неточностью при подсчёте результатов, из-за которых у Туркмении и Боснии и Герцеговины было ошибочное количество баллов (подробнее см. сноски под результатами) Тем не менее, организаторы заметили это и чтобы избежать несправедливости со стороны не прошедших в финал Якутии, Болгарии и Азербайджана, было предложено, что в финале конкурса будет участвовать 15 регионов.

Легенда
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Последнее место

Другие страны

Отказ 
 
 
 
  не сможет принять участия по политико-правовым причинам, из-за которых страна не имеет признания как суверенное государство со стороны России. Из-за этого северо-кипрская делегация имеет документы не действующие и не признающиеся на территории России. Представителем Северного Кипра была выбрана Ипек Амбер с песней «Sessiz Gidiş» (Ухожу без слов).

Результаты

Полуфинал 

 1.Вопреки правилам, Туркмении были начислены лишние 5 баллов от неё же (итого 169 баллов) Позднее организаторы заметили ошибку и объявили дополнительно трёх финалистов.
 2.Босния и Герцеговина получила в общей сложности 168 баллов, но по ещё одной технической ошибке стране присудили дополнительные 3 балла и в общем итоге у страны оказалось всего 171 балл. Эта ошибка также была исключена.

Финал

Международное вещание 
Предполагается, что каждая телекомпания будет транслировать конкурс в прямом эфире. Ниже дан список подтверждённых вещателей:

  — ATV
  — Курай ТВ
  — Хабар
  — ОТРК (КТРК)
  — Крым ТВ
  — TMB TV RU
  —  (не участвовала)
  (страна-хозяйка) — Майдан ТВ
  —

См. также 
 Конкурс песни Евровидение 2014
 Детский конкурс песни Евровидение 2014
 Азиатско-Тихоокеанский телефестиваль песни 2014
 Азиатско-Тихоокеанский радиофестиваль песни 2014
 Евровидение для молодых музыкантов 2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт 
 Türkvizyon 2014 на Eurovoix.com

2014 год в Татарстане
Телевидение в России
Фестивали Казани
События 19 ноября
События 21 ноября
Ноябрь 2014 года